Tennis is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

De sport stond op de eerste editie van de Olympische Spelen in 1896 op het programma, en het bleef een olympische sport tot en met de Spelen van 1924. Hierna verdween de sport van het programma totdat er in 1968 en 1984 demonstratietoernooien werden gehouden. Sinds 1988 staat de sport weer als een volwaardige medaillesport op het programma.

Onderdelen 
(d) = demonstratie onderdeel, (i) = indoor

Medailles 

De Amerikaanse Venus Williams, al viervoudig olympischkampioene, werd door het behalen van de zilveren medaille in het gemengd dubbelspel op de editie van 2016 de 'succesvolste medaillewinnaar' in het tennis. Ze verwees daarmee haar zus Serena naar de 'tweede plaats'; samen losten ze in 2012 de Brit Reginald Doherty af als 'lijstaanvoerder'. De Britse Kathleen McKane is de enige andere persoon naast Venus Williams die vijf medailles won.

Meervoudige medaillewinnaars 
 Over alle onderdelen
Onderstaande tabel geeft de top van meervoudige medaillewinnaars over alle onderdelen bij het tennis weer.

 Op één onderdeel
De zussen Williams zijn samen met de Spaanse Conchita Martínez is de enige olympiërs in het tennis die drie keer een medaille wonnen op één onderdeel (dubbelspel bij de vrouwen).

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2016.

Statistieken

Jongste en oudste kampioenen

Jongste kampioen - mannen

Oudste kampioen - mannen